Iglesia de Jerusalén puede referirse a:
Cualquier iglesia (edificio) relacionada de algún modo con la ciudad de Jerusalén
En Jerusalén:
Iglesia del Santo Sepulcro, levantada por Constantino en el lugar venerado tradicionalmente como el de la muerte y resurrección de Jesucristo.
Cenáculo, lugar venerado tradicionalmente como el de la primera iglesia cristiana, donde tuvo lugar la Última Cena y que acogió las reuniones de los cristianos de Jerusalén en los primeros años del cristianismo.
En otros lugares:
Jerusalemkirche -iglesia de Jerusalén (Berlín)-, en Berlín
Jerusalemskirken -iglesia de Jerusalén (Copenhague)-, en Copenhague
Iglesia de Jerusalén, comunidad de primeros cristianos en la que tuvo lugar el Concilio de Jerusalén hacia el año 50
Iglesia griega ortodoxa de Jerusalén.
Patriarcado Armenio de Jerusalén, sede de una eparquía autónoma y en conmunión con el Catholicós de la Iglesia Armenia, fundada en el año 638
Patriarcado Latino de Jerusalén, archidiócesis católica de rito latino, entre 1099–1291 y desde 1847 hasta hoy
Diócesis anglicana de Jerusalén, desde 1841.
Iglesia greco-católica melquita, cuyo titular se denomina "Patriarca de Antioquía y todo Oriente, de Alejandría y de Jerusalén"

Notas